TPMS est un sigle de 4 lettres qui peut signifier :
 de l'anglais , système électronique de contrôle de la pression des pneumatiques.
 Touche pas à mon sport ! , émission de télévision française consacrée au sport.